

Persone 
 Francesco Caracciolo – vescovo italiano del XV secolo, vescovo di Melfi
 Francesco Caracciolo O.F.M. – vescovo cattolico italiano del XVIII secolo
 Francesco Caracciolo (1563-1608) – santo italiano, fondatore dei Caracciolini e compatrono di Napoli.
 Francesco Caracciolo (1752-1799) – ammiraglio italiano.
 Francesco Caracciolo (1930) – storico italiano.
 Francesco "Franco" Caracciolo – attore italiano

Navi 
 Francesco Caracciolo, una fregata del Regno delle Due Sicilie.
 Francesco Caracciolo, una pirocorvetta della Regia Marina Italiana.

Pagine correlate 
Caracciolo